Су́ба может означать:

Народы 

 Суба — народ Кении и Танзании
 Суба — язык народа Суба

Отдельные люди 

 Суба (музыкант) — Митар Суботич, сербско-бразильский музыкант
 Михай Суба — румынский гроссмейстер

Места 

 Суба район — в провинции Ньянза Кении
 Суба (Богота) — местность в Боготе
 Суба — Иерусалим, арабская деревне близ Иерусалима обезлюдела в 1948 году
 Суба (Субах) — название провинции в Империя Великих Моголов.